DHF's Landspokalturnering (eller af sponsormæssige årsager Santander Cup) er Dansk Håndbold Forbunds landsdækkende pokalturnering for klubhold. Turneringen er afviklet årligt siden 1964, og der kåres hver sæson en pokalmester for henholdsvis mænd og kvinder.

Turneringen indledes i løbet af efteråret og foråret, hvor turneringen afvikles med en turnering under Jydsk Håndbold Forbund (JHF) og en turnering, der dækker resten af landet under Håndboldregion Øst (HRØ) og Fyns Håndbold Forbund (FHF). Efter syv (JHF) eller seks runder (HRØ/FHF) kvalificerer otte hold fra hver halvdel sig til 1/8-finalerne, der som den første runde er landsdækkende.

Fra 1/8-finalerne og frem tages der ikke længere geografiske hensyn. 1/8-finalerne, kvartfinalerne og semifinalerne afvikles normalt fra august til december, mens finalerne spilles omkring nytår. Fra 2001 til 2010 blev alle finalerne afviklet i NRGi Arena i Århus. I 2011-sæsonen (med finaler i begyndelsen af 2012) afvikledes finalerne i Aalborg (herrer) og Kjellerup (kvinder).

Siden 2010 har mændenes turnering været afsluttet med et Final Fourstæve, hvor semifinalerne afvikles om lørdagen og finalen om søndagen. I 2010 blev det afviklet i NRGi Arena i Aarhus, året efter i Aalborg. Derefter var blev final four spillet i NRGi Arena i Aarhus i to år.

I marts 2015 skal Final Four igen afholdes i Gigantium i Aalborg

Vinderne af pokalturneringen møder samme sæsons danske mestre i Super Cup'en som optakt til den efterfølgende ligasæson. Hvis det er det samme hold, deltager den tabende pokalfinalist.

Europæiske kvalifikationsmuligheder 
Vinderen af landspokalturneringen kvalificerer sig til EHF European League. Hvis pokalmesteren også kvalificerer sig til Champions League (CL) (enten direkte eller via kvalifikation), går billetten videre til taberen af pokalfinalen. Hvis også denne kvalificerer sig til CL, går billetten videre til den i pokalturneringen tabende semifinalist, der slutter højest i Håndboldligaen. Hvis denne også er kvalificeret til CL, får den anden tabende semifinalist billetten.

Mænd

Vindere 1964-2022 
I de tilfælde, hvor der er angivet flere linjer med klubnavne ud for antallet af titler, er der tale om den samme klub, der har skiftet navn.

Finaler

Kvinder

Vindere 1964-2021 
I de tilfælde, hvor der er angivet flere linjer med klubnavne ud for antallet af titler, er der tale om den samme klub, der har skiftet navn.

Finaler

Pokalfightere siden 1992/93

Antal pokalfightere pr. klub 
Frem til 2021.

Noter

Eksterne henvisninger/kilder 
 Pokalvindere gennem tiderne (herrer) 
 Pokalvindere gennem tiderne (damer) 
 DHF – Proposisioner for Landspokalturneringen (PDF)
 DHF – Propositioner for dansk deltagelse i Europa Cup-turneringerne (PDF)

 
Etableret i 1964